Brey ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 August Brey (1864–1937), deutscher Politiker (SPD)
 Betty Brey (1931–2015), US-amerikanische Schwimmerin
 Carter Brey (* 1954), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Christian Brey (* 1973), deutscher Schauspieler
 Claire Du Brey (1892–1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Georg Brey (1784–1854), deutscher Brauer, siehe Brey (Familie)
 Henriette Brey (1875–1953), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Brey (1821–1897), deutscher Brauer, siehe Brey (Familie)
 Ricardo Brey (* 1955), kubanischer Konzeptkünstler, Bildhauer, Installationskünstler und Zeichner

Siehe auch 
 Brey, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Brey (Familie), Münchner Brauer-Familie

Familienname
Deutscher Personenname